Rywalizacja w wadze powyżej 78 kg kobiet w judo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 została rozegrana 12 sierpnia na obiekcie Carioca Arena 2.

Do zawodów zgłoszonych zostało 16 zawodniczek.

Wyniki

Faza początkowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza finałowa

Repasaże

Finał

Linki zewnętrzne 
 

Judo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016